Franco Morbidelli (Róma, 1994. december 4. –) olasz motorversenyző, jelenleg a MotoGP királykategóriájában versenyez. Édesapja olasz, édesanyja brazil származású; nem áll rokonságban a motorkerékpárokat gyártó Morbidelli családdal és annak tagjával, Gianni Morbidelli korábbi Formula–1-es versenyzővel.

Pályafutása 
A VR46 Akadémia programjában nevelkedett és 2010-ben mutatkozott be az olasz Superstock 600-as bajnokságban, 2013-ban megnyerte a Superstock 600-as Európa-bajnokságot. 2013-ban mutatkozott be a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto2-es kategóriájában, ahol 2017-es idény során nyolc futamgyőzelemmel, tizenkét dobogós helyezéssel, hat pole-pozícióval és nyolc leggyorsabb körrel szerzett világbajnoki címet a kategóriában. 2018-ban mutatkozott be a királykategóriában a Marc VDS Racing csapatánál, első szezonja során 50 ponttal az összetett bajnokság 15. helyén végzet. A következő szezont a Petronas Yamaha SRT csapatnál folytatta Yamaha YZR-M1-es versenymotorral és csapattársa Fabio Quartararo lett.

Eredményei

Statisztika 

* A szezon folyamatban.

Teljes Superstock 600-as Európa-bajnokság eredménylistája

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
 Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán
 Profilja a Worldsbk hivatalos weboldalán

Olasz motorversenyzők
1994-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek